Lidí se jménem Bob Anderson existuje více:

Sportovci
 Bob Anderson (šermíř) (1922–2012), anglický olympijský šermíř a slavný filmový choreograf bojových scén
 Bob Anderson (fotbalista) (1924–1994), skotský fotbalista
 Bob Anderson (závodník) (1931–1967), britský závodník Formule 1 a motocyklový závodník
 Bob Anderson (baseballista) (1935–2015), baseballista Major League Baseball
 Bob Anderson (hráč amerického fotbalu) (* 1938), člen College Football Hall of Fame
 Bob Anderson (zápasník) (* 1944), americký zápasník
 Bob Anderson (běžec) (* 1947), zakladatel magazínu Runner's World
 Bob Anderson (šipkař) (* 1947), mistr světa v oboru profesionálních šipek z Anglie

Ostatní
 Bob Anderson (režisér) (* 1965), režisér animace Simpsonových
 Bob Anderson (inženýr), jeden z průkopníků umělého kardiostimulátoru
 Bob Anderson (Tak jde čas), postava z Tak jde čas
 Bob Anderson (politik) (* 1939), kanadský politik